Финал Кубка Футбольной лиги 2008 () — футбольный матч, который прошёл 24 февраля 2008 года. Это был первый Финал Кубка лиги, который должен был пройти на новом стадионе «Уэмбли» после сноса старого «Уэмбли» 2000 году. Матч стал завершением 48-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором принимают участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Финал транслировали в прямом эфире телеканалы BBC и Sky Sports. 

В финале встретились два лондонских клуба «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси». «Тоттенхэм Хотспур» победил со счетом 2:1 в дополнительное время, завоевав свой первый трофей за 9 лет. Победный мяч забил защитник Джонатан Вудгейт, пришедший в команду за месяц до финала. Вудгейт был признан лучшим игроком матча.

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка лиги 

2008
Кубок Футбольной лиги финал
Кубок Футбольной лиги 2008
Кубок Футбольной лиги 2008